Pehr Conrad Afzelius (1817 - 1850) foi um botânico  sueco .

Ligações externas
  

Botânicos da Suécia